

Sigle 
 Visual Basic for Applications – linguaggio di programmazione
 VisualBoyAdvance – emulatore di console Nintendo

Codici 
 VBA – codice vettore ICAO di V Bird